Charl(e)s Butler (1559-1647), naturaliste britannique ;
 Charles Butler (1671-1758), pair irlandais, 1er comte d'Arran ;
 Charles Butler (1750-1832), avocat britannique ;
 Charles Butler ( d'Ormonde ; 1899-1997), 	militaire et homme politique britannique ;
 Charles Butler (1932-), bobeur américain.